Манолиу — румынская фамилия:
 Манолиу, Георге (1888—1980) — румынский генерал, командир подразделений горных стрелков, участник Второй Балканской, Первой и Второй мировой войны
 Манолиу, Лия (1932—1998) — румынская легкоатлетка, олимпийская чемпионка